Joyà (2014-Presente) es el primer show permanente de Cirque du Soleil en México. Situado en la Riviera Maya, fue inaugurado por Daniel Chávez Morán fundador del Grupo Vidanta, empresa del ramo turístico que se encargó de traer el espectáculo al territorio mexicano.

Joyà combina el arte culinario de la región con las artes escénicas del gran Cirque du Soleil en un íntimo escenario ubicado en el Teatro Vidanta.